Anthony ou Tony Wright peut désigner :

sports
  (né en 1962), joueur de cricket anglais ;
  (né en 1984), joueur de hockey sur gazon canadien ;
  (né en 1976), joueur américain de football américain ;

hommes politiques
  (né en 1948), homme politique travailliste britannique ;
  (né en 1954), homme politique travailliste britannique ;
 Tony Wright (né en 1960), homme politique vanuatais ;

artistes
 Tony Wright (1925-1986), acteur anglais ;
  (né en 1949), artiste visuel britannique ;
  (né en 1968), chanteur britannique ;

autres
  (1927-2010), activiste et journaliste britannique.